Аллсвенскан 1985 () — 61-й сезон чемпионата Швеции по футболу. Он начался 14 апреля и закончился 3 ноября 1985 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Швеции на rsssf.com

1985 
Швеция
Спорт в Швеции в 1985 году